Вайс може да се отнася за:
 Вайс бира, вид бира
 Вайс (списание), американско списание

 Хора
 Бернхард Вайс (1880 – 1951), германски полицай
 Владимир Вайс (р. 1964), словашки футболист
 Едуардо Вайс (1889 – 1970), италиански психолог
 Жени Вайс (1903 – 1987), френска психоложка
 Ифат Вайс (р. 1962), израелска историчка
 Маргарет Вайс (р. 1948), американска писателка
 Петер Вайс (1916 – 1982), германско-швески писател
 Рейчъл Вайс (р. 1970), английска актриса